Wijnendale bezeichnet:

 Schloss Wijnendale, Schloss in Westflandern
 Wijnendale, Ortsteil von Torhout in Belgien

Siehe auch:
 Karel Van Wijnendaele